Janua quasiacuta är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1981. Janua quasiacuta ingår i släktet Janua och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
quasiacuta